Heinrich von Waldeck ist der Name folgender Personen:
 Heinrich I. (Waldeck und Schwalenberg) (vor 1178–1214), Graf von Waldeck und Schwalenberg
 Heinrich II. von Waldeck (vor 1214–1279/um 1288), Domherr von Paderborn, Stiftspropst
 Heinrich III. von Waldeck (* um 1225/30–1267), Mitregent der Grafschaft Waldeck
 Heinrich IV. (Waldeck) (* um 1282/90–1348), Graf von Waldeck
 Heinrich V. von Waldeck († nach 1349), Domherr von Köln und Dompropst von Minden
 Heinrich VI. (Waldeck) (* um 1340–1397), Graf von Waldeck
 Heinrich VII. (Waldeck) († nach 1442), Graf von Waldeck
 Heinrich VIII. (Waldeck) (1465–1513), Graf von Waldeck
 Heinrich IX. (Waldeck) (1531–1577), Graf von Waldeck-Wildungen

Siehe auch:
 Heinrich Wolrad (Waldeck)